UEFA Europa League 2011-2012 a fost cel de-al treilea sezon al competiției fotbalistice UEFA Europa League. A început pe 30 iunie 2011 cu primele manșe ale primei runde de calificare și s-a încheiat pe 9 mai 2012 cu finala disputată pe Arena Națională din București. Câștigătoarea trofeului este Atlético Madrid, după un meci câștigat cu 3-0 împotriva lui Athletic Club.

Primul tur preliminar

Prima rundă 

Meciurile tur s-au jucat pe 30 iunie, iar cele retur pe 7 iulie 2011.

|}

A doua rundă 
Meciurile tur s-au jucat pe 14 iulie, iar cele retur pe 21 iulie 2011.

|}

A treia rundă 
Meciurile tur s-au jucat pe 26-28 iulie, iar cele din retur pe 4 august 2011.

{{TwoLegResult|Atlético Madrid|ESP|4–1|Strømsgodset|NOR|2–1|2–0}}

|}

 Optimi 
Turul s-a jucat pe 8 martie, iar returul pe 15 martie 2012.

|}

 Sferturi 
Turul s-a jucat pe 29 martie, iar returul pe 5 aprilie 2012.

|}

 Semifinale 
Turul s-a jucat pe 19 aprilie, iar returul pe 26 aprilie 2012.

|}

 Finala 

Finala UEFA Europa League 2012 s-a jucat la 9 mai 2012 pe Arena Națională din București, România.

 Statistici 

Excluzând meciurile din calificări și play-off. Jucătorii scriși cu îngroșat''' aparțin celor două finaliste.

Golgeteri 

Sursă:

Topul pasatorilor decisivi 

Sursă:

Referințe

Legături externe 
 UEFA Europa League (official website)

 
2011 în fotbal
2012 în fotbal
Sezoanele UEFA Europa League